Открытый чемпионат Австралии 2004 — 92-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса «Мельбурн Парк». Традиционно выявляются победители соревнования в девяти разрядах: в пяти — у взрослых и четырёх — у старших юниоров.

В 2004 году матчи основных сеток прошли с 19 по 1 февраля. Соревнование традиционно открывало сезон турниров серии в рамках календарного года.

Прошлогодние победители среди взрослых:
 в мужском одиночном разряде —  Андре Агасси
 в женском одиночном разряде —  Серена Уильямс
 в мужском парном разряде —  Микаэль Льодра и  Фабрис Санторо
 в женском парном разряде —  Винус Уильямс и  Серена Уильямс
 в смешанном парном разряде —  Мартина Навратилова и  Леандер Паес

Соревнования

Взрослые

Мужчины. Одиночный турнир 

 Роджер Федерер обыграл  Марата Сафина со счётом 7-6(3), 6-4, 6-2.
 Федерер выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру на соревнованиях серии.
 Федерер выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Сафин сыграл 1-й финал в сезоне и 3-й за карьеру на соревнованиях серии.
 Сафин сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 19-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Одиночный турнир 

 Жюстин Энен-Арденн обыграла  Ким Клейстерс со счётом 6-3, 4-6, 6-3.
 Энен-Арденн выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру на соревнованиях серии.
 Энен-Арденн выигрывает 2-й одиночный титул в сезоне и 16-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Клейстерс уступает 1-й финал в сезоне и 4-й за карьеру на соревнованиях серии.
 Клейстерс сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 33-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Мужчины. Парный турнир 

 Микаэль Льодра /  Фабрис Санторо обыграли  Боба Брайана /  Майка Брайана со счётом 7-6(4), 6-3.
 Льодра и Санторо выигрывает 2-й титул подряд в Австралии и за карьеру на соревнованиях серии.
 Льодра выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Санторо выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный турнир 

 Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес обыграли  Светлану Кузнецову /  Елену Лиховцеву со счётом 6-4, 6-3.
 Руано Паскуаль и Суарес выигрывает 1-й совместный титул в сезоне и 5-й за карьеру на соревнованиях серии.
 Руано Паскуаль выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 24-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Суарес выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 31-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Микст 

 Елена Бовина /  Ненад Зимонич обыграли  Мартину Навратилову /  Леандера Паеса со счётом 6-1, 7-6(3).
 Бовина и Зимонич выигрывают дебютный титул на соревнованиях серии в миксте.

Юниоры

Юноши. Одиночный турнир 

 Гаэль Монфис обыграл  Жосселена Уанна со счётом 6-0, 6-3.

Девушки. Одиночный турнир 

 Шахар Пеер обыграла  Николь Вайдишову со счётом 6-1, 6-4.

Юноши. Парный турнир 

 Скотт Оудсема /  Брэндан Эванс обыграли  Дэвида Галича /  Дэвида Джефлиа со счётом 6-1, 6-1.

Девушки. Парный турнир 

 Сунь Шэннань /  Чжань Юнжань обыграли  Николь Вайдишову /  Веронику Хвойкову со счётом 7-5, 6-3.

См. также 
 ATP Тур 2004
 WTA Тур 2004
 Юниорский тур ITF 2004

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 Профиль турнира на сайте ITF 

Австралия
Теннис
Январь 2004 года
Февраль 2004 года
2004